

Animali
 Fracassa – genere di molluschi nudibranchi della famiglia dei Discodorididae

Persone
 Andrea Bonistalli detto Il Fracassa – architetto italiano
 Gaspare Sanseverino detto Il Fracassa – condottiero e diplomatico italiano
 Sauro Fracassa – calciatore italiano

Pagine correlate
Capitan Fracassa